Stojković (serbio cirílico: Стојковић, pronunciado [stǒːjkoʋitɕ]) es un apellido serbio, derivado del nombre masculino Stojko, un diminutivo de Stojan. Se puede referir a:

 Dragan Stojković (1965- ), exfutbolista serbio y entrenador.
 Filip Stojković (1993- ), futbolista montenegrino.
 Vladimir Stojković (1983- ), portero serbio de fútbol.
 Rastko Stojković (1981- ), jugador de balonmano serbio.